Rátz Ottó (Pápa, 1966. február 17. –) magyar mesterpedagógus, újságíró.

Családja

Életpályája 
Alap- és középfokú iskoláit Pápán végezte, majd földrajz–népművelés, történelem tanári diplomát szerzett a Berzsenyi Dániel Főiskolán. Szombathelyen szakvizsgázott. Pedagógus és közoktatás-vezető diplomát szerzett (BME, Sopron).

Jelenleg tanárként dolgozik, mesterpedagógus, szaktanácsadó, tanügyigazgatási szakértő, közoktatás-vezető

Közéleti tevékenysége  
Több alapítvány, egyesület, egyéb civil szervezet alapítója, vezetője.

1994-ben megalapította az Országos Mécs László Irodalmi Társaságot.

1994-ben és 1998-ban a KDNP jelöltjeként indult az országgyűlési választáson.

Elnöke az alábbi civil szervezeteknek: 
ALAPÍTVÁNYOK:

Gyermekjóléti Alapítvány

Pro Cultura Pannoniae Alapítvány

A gyermek az első! Alapítvány

Magyar Kultúráért, Közművelődésért Alapítvány

EGYÉB TÁRSADALMI, CIVIL SZERVEZETEK: 

Egészséges Életért Mozgalom

Gróf Apponyi Albert Kör

I. (Nagy) Lajos Nemzetközi Szabadegyetem 

Megújuló Oktatásért, Nevelésért Mozgalom 

MI, pápaiak Mozgalom 

Pálffy Dénes Népfőiskola Akadémia , főigazgató

Sanitas Familiae Sport és Kulturális Egyesület ( bejegyzés folyamatban)

Díjai, elismerései 
 
 2004-ben Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt-díjban részesült. 
 Doctor Honoris Causa-díj ( Boldog Jövőnkért Alapítvány elismerése)
 Diploma Honoris Causa-díj (Magyar Páneurópa Unió elismerése)
 Innovatív Oktatásért-díj

Jegyzetek

Források 
 
 

1966-ban született személyek
Magyar pedagógusok
Élő személyek